GCI kan være en forkortelse for flere ting:

 Green Cross International, en international NGO
 Ground-controlled Interception, et jordbaseret radarnetværk til overvågning af luftrummet.
 Gaussiske korrelationsulighed (engelsk Gaussian correlation inequality) en matematisk ulighed med n-dimensionel normalfordel i et konvekst symmetrisk sæt inden for matematisk statistik og konveks geometri